Зяблуха — имя собственное; название населённых пунктов в России:

 Зяблуха — деревня в Межевском районе Костромской области.
 Зяблуха — деревня в Павинском районе Костромской области.